Народний Рух України 
 Народний Рух України (політична партія)
 Народний рух України за єдність

Див. також
 Всенародний Рух України